Franc Rozman je lahko:

 Franc Rozman - Stane (1912–1944), slovenski španski borec, partizanski general
 Franc Rozman (* 1941), slovenski zgodovinar
 Franc Rozman (* 1947), slovenski balinar
 Franc Rozman (* 1949), slovenski fizik, računalničar, inovator, publicist
 Franc(i) Rozman (* 1965), slovenski matematik, ravnatelj Gimnazije Kranj

Glej tudi 

 France Rozman (1897–1931), slovenski duhovnik, teolog
 France Rozman (1931–2001), slovenski duhovnik, teolog, biblicist, prevajalec, profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani